Milewo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
Milewo, Ort im Powiat Ełcki, bis 1938 Millewen, 1938 bis 1945 Millau, Kreis Lyck, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Milewo (Nowe), Ort im Powiat Świecki
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Milewo (Sochocin), Ort im Powiat Płoński
 Milewo (Zawidz), Ort im Powiat Sierpecki
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Milewo (Drohiczyn), Ort im Powiat Siemiatxcki
 Milewo (Łomża), Ort im Powiat Łomżyński
 Milewo (Szczuczyn), Ort im Powiat Grajewski
 Milewo (Trzcianne), Ort im Powiat Moniecki

Siehe auch:
 Milewo Wielkie, Milewo Zabilene
 Milewo-Brzegędy, Milewo-Bylice, Milewo-Gałązki, Milewo-Gawary, Milewo-Kulki, Milewo-Łosie, Milewo-Malonki, Milewo-Raczki, Milewo-Ruszczyny, Milewo-Szwejki, Milweo-Tabuły, Milewo-Tosie, Milewo-Wypychy